Anari steht für

Bollywoodfilme
 Anari (1959) mit Raj Kapoor und Nutan
 Anari (1975) mit Shashi Kapoor und Sharmila Tagore
 Anari (1993) mit Karisma Kapoor und Rakhee Gulzar

Sonstiges
 Anari (Musikerin), auch Ana Rita Alberdi (* 1970), baskische Sängerin und Songschreiberin
 der Name eines zypriotischen Käses, siehe Anari (Käse)